Bačevci je lahko:
 Bačevci, Bajina Bašta (Srbija)
 Bačevci, Valjevo (Srbija)